Das Dameneinzel der Australian Championships 1937 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Joan Hartigan. Im Endspiel, das am 1. Februar 1937 stattfand, gewann Nancye Wynne gegen Emily Westacott mit 6:3, 5:7 und 6:4. Für Wynne war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1937